Письмо незнакомки:

 Письмо незнакомки — новелла австрийского писателя Стефана Цвейга.
 Письмо незнакомки — экранизация новеллы С. Цвейга, кинофильм, поставленный режиссёром Максом Офюльсом в 1948 году на американской киностудии «Рампарт».
 Письмо незнакомки — экранизация новеллы С. Цвейга, телефильм, поставленный режиссёром Жаком Дерэ в 2001 году на французском телевидении.
  — экранизация новеллы С. Цвейга, фильм, поставленный режиссёром Сюй Цзинлэй в 2004 году.